een plaats en gemeente in Frankrijk, zie Marsan (Frankrijk)
 het burggraafschap Marsan